Плурен-ле-Морле () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер, округ Морле, кантон Плуиньо. Пригород Морле, расположен в 6 км к юго-востоку от центра города, в 7 км от национальной автомагистрали N12.

Население (2019) — 4 517 человек.

История 
Следы присутствия человека на территории коммуны отсчитываются с периода между 6000 и 4500 годами до нашей эры (мезолит), о чем свидетельствуют найденные здесь менгиры. Также на территории Плурена археологи обнаружили два кургана, датируемые бронзовым и железным веками.  Менгир «Плурен», переселенный в центр коммуны, представляет собой стелу железного века, относящуюся к периоду между 500 и 100 годами до нашей эры. 

Римляне построили укрепленный лагерь на крайнем северо-западе территории коммуны, недалеко от места впадения реки Кефлё в Ривьеру Морле. В этом месте сходились две римских дороги: из  Кондата (Ренна) до мыса Сен-Матьё и из Воргия (Каре-Плугер) в Морле.

Семья Гиказу еще во время переселения бретонцев в Арморику в середине VI века построила здесь  крепость Бодистер, которая до начала XVII века самой мощной на территории Трегора и была снесена после окончания Религиозных войн. 
Небольшой монастырь минимиток был создан в Плурене в 1624 году. В 1781 году он был закрыт и преобразован в военный госпиталь; от него сохранились часть стены и фонтан.  

Близость порта Морле способствовала выращиванию и переработке льна в его окрестностях, в том числе в Плурен-ле-Морле. Многочисленные усадьбы на территории коммуны строились простолюдинами, преуспевшими в бизнесе льном во время т.н. «золотого века Бретани» (XVI-XIX века). Вплоть до XIX века Плурен-ле-Морле также был важным центром производства бумаги.

Достопримечательности 
 Менгир Плурен I века до нашей эры
 Церковь Нотр-Дам XVII-XVIII веков
 Шато и парк Керивоа XIX века
 Развалины средневековой крепости Бодистер
 Усадьбы Пенлан

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 8,2 %
 промышленность — 2,5 %
 строительство — 3,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 27,3 %
 государственные и муниципальные службы — 58,7 %

Уровень безработицы (2018) — 12,0 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Финистер — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 22 140 (Франция в целом — 21 730, департамент Финистер — 21 970).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Плурен-ле-Морле с 2014 года занимает социалист Ги Пеннек (Guy Pennec). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список был единственным.

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея